

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zatropie – część miasta Chęciny
 Zatropie – przysiółek wsi Korzecko w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny